Love Island peut faire référence à :
 Love Island, un film américain sorti en 1952 ;
 Love Island, un film croato-germano-helvéto-bosnien sorti en 2014 ;
 Love Island, album studio d'Eumir Deodato ;
 Love Island, un concept d'émission de téléréalité, dont :
 Love Island France, déclinaison française de l'émission.